Редонду  () — португальська власна назва.

Топоніми

Монте-Редонду (Аркуш-де-Валдевеш) — парафія.
 Монте-Редонду (Лейрія) — парафія.
 Монте-Редонду (Торреш-Ведраш) — парафія.
 Редонду — муніципалітет.